Billitonkade (Utrecht)
Billitonkade (Wormerveer)